Моасир Жайме Скляр (; 23 марта 1937, Порту-Алегри — 27 февраля 2011, там же) — бразильский писатель.

Биография 
Моасир Жайме Скляр родился в семье еврейских выходцев из Бессарабии, переселившихся в Бразилию в 1919 году. Учился в школе с обучением на идише, затем в католической гимназии. Окончил медицинский факультет Федерального университета в Порту-Алегри (1962), в 1970 году продолжил медицинское образование в Израиле.

Занимался проблемами охраны общественного здоровья. Преподавал в Федеральном университете медицинских наук в Порту-Алегри, читал португальский язык и литературу в Брауновском и Техасском университетах. Дебютировал в литературе книгой рассказов «Истории врача в годы учения» (1962).

Скончался от инсульта.

Творчество 
Автор романов, рассказов, эссе, книг для детей. Действие его произведений часто происходит в среде еврейских эмигрантов в Бразилии. Роман Скляра «Кентавр в саду» (1980) включён Национальным еврейским книжным центром США в число 100 лучших произведений современных еврейских авторов.

По общему признанию, основной сюжетный ход романа Скляра «Макс и кошки» (1981) использован в романе Янна Мартела «Жизнь Пи», завоевавшем Букеровскую премию (2002).

Произведения

Новеллы 
 Карнавал животных / O carnaval dos animais (1968)
 Баллада о лже-Спасителе / A balada do falso Messias (1976)
 Histórias da terra trêmula (1976)
 O anão no televisor (1979)
 Загадочное око / O olho enigmático (1986)
 O amante da Madonna (1997)
 Histórias para (quase) todos os gostos (1998)
 Pai e filho, filho e pai (2002)
 Histórias que os jornais não contam (2009)

Романы 
 Война в Бонфин / A guerra no Bom Fim (1972)
 Один в поле воин / O exército de um homem só (1973)
 Боги Рахили / Os deuses de Raquel (1975)
 O ciclo das águas (1975)
 Mês de cães danados (1977)
 Doutor Miragem (1979)
 Добровольцы / Os voluntários (1979)
 Кентавр в саду / O centauro no jardim (1980)
 Макс и кошки / Max e os felinos (1981)
 Странная нация Рафаэля Мендеса / A estranha nação de Rafael Mendes (1983)
 Cenas da vida minúscula (1991)
 Sonhos tropicais (1992)
 A majestade do Xingu (1997)
 Женщина, написавшая Библию / A mulher que escreveu a Bíblia (1999)
 Леопарды Кафки / Os leopardos de Kafka (2000)
 Na Noite do Ventre, o Diamante (2005)
 Ciumento de carteirinha (2006)
 Manual da Paixão Solitária (2008)
 Eu vos abraço, milhões (2010)

Эссе 
 A condição judaica (1987)
 Do mágico ao social: a trajetória da saúde pública (1987)
 Cenas médicas (1988)
 Enígmas da Culpa (2007)

Публикации на русском языке 
 Кентавр в саду. — : Амфора, 2002.
 Леопарды Кафки // Иностранная литература, 2014, № 7. — С. 3—71.

Признание 
Книги Скляра переведены на английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, иврит и другие языки. Несколько его романов и новелл экранизированы. Он — член Бразильской литературной академии (2003), лауреат премии Жабути (1988, 1993, 2009) и многих других национальных премий.

Литература 
 Brunn A. von. Die seltsame Nation des Moacyr Scliar: jüdisches Epos in Brasilien. — Frankfurt/M.: TFM, T. Ferrer de Mesquita; Domus Editoria Europaea, A. Schönberger, 1990.
 Szklo G. S. Une pensée juive au Brésil: Moacyr Scliar. — : L’Harmattan, 1995.
 O viajante transcultural: leituras da obra de Moacyr Scliar/ Ana Maria Lisboa de Mello a.o. — Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004.
 Moacyr Scliar: a escrita de um homem só. — Porto Alegre: Instituto Estadual do Livro, 2006.

Ссылки 
 Биография Моасира Скляра 
 На сайте Бразильской литературной академии
 На сайте IMDB

Писатели-фантасты Бразилии
Португальские писатели
Члены Бразильской академии литературы
Выпускники вузов Бразилии
Медики по алфавиту
Медики Бразилии
Лауреаты премий Бразильской академии литературы